Список лучших бомбардиров Чемпионата Чехии ():

Список

См. также 
 Лучшие бомбардиры чемпионата Чехословакии по футболу

Примечания 

Футбол в Чехии
Чемпионат Чехии по футболу
Первая лига Чехии по футболу